Randa steht für:

 Randa VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Randa (Dschibuti), Ort in der Region Tadjoura
 Randa (Mallorca), Dorf auf Mallorca
 Puig de Randa, Berg auf Mallorca
 (3928) Randa, Asteroid des Hauptgürtels

Randa ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Randa (1834–1914), Jurist und Politiker der österreichisch-ungarischen Monarchie
 Gerhard Randa (* 1944), österreichischer Bankmanager
 Mary Randa, siehe Marie Ranzow (1886–1953), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangspädagogin 
 Paweł Rańda (* 1979), polnischer Ruderer